Лемури (тварини) — представники інфраряду лемуроподібних (біологія).
 Лемури (міфологія) — духи померлих.